Il doppio del torneo di tennis ATP Praga 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Wayne Arthurs e Andrew Kratzmann che hanno battuto in finale Fredrik Bergh e Nicklas Kulti 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Luis Lobo /  Daniel Orsanic (semifinali)
 Jiří Novák /  Pavel Vízner (primo turno)

 Marc-Kevin Goellner /  David Prinosil (primo turno)
 David Roditi /  Fernon Wibier (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Praga 1998
ATP Tour 1998